Дженненс — фамилия:

 Дженненс, Уильям (1701—1798) — английский финансист и богач.
 Дженненс, Чарльз (1700—1773) — английский либреттист и меценат.

См. также